O programa de televisão Pra Você da CNT/GAZETA, mais conhecido como TV Gazeta, era exibido de segunda a sexta, a partir das 11h10, pela TV Gazeta de São Paulo, com apresentação de Ione Borges.

Os principais assuntos do programa são: defesa do consumidor, cidadania, culinária, artesanato, beleza, saúde, musicais, moda e entrevistas.

Teve como apresentadora Claudete Troiano, desde sua criação em 1996 até março de 1998, e Cátia Fonseca, de março de 1998 até abril de 1999.
Claudete Troiano volta a apresentar o "Pra Você" de abril de 1999 até junho de 1999. Depois Claudia Pacheco assume de julho de 1999 até junho de 2000.
O programa sai do ar em julho de 2000, voltando ao ar em julho de 2001, novamente sob o comando de Claudia Pacheco, até setembro de 2002. Em setembro de 2002 passa a ser apresentado por Ione Borges até julho de 2009.
Teve como apresentadores substitutos: Antonio Guerreiro, Regina Guimarães, Michelle Gianella, Ronnie Von, Amanda Françozo, Claudia Pacheco e Viviane Romanelli. Teve como culinarista do programa Palmirinha Onofre, de 2001 até 2004.
Teve ainda quadros no programa: Chef Alan Vila Espejo, Artesanato Carol Guaraldo e Fofocas Marcelo Bandeira. O programa foi extinto no dia 10 de julho de 2009 para dar lugar para o "Manhã Gazeta", novo programa de Claudete Troiano e Ione Borges.

Ligações externas
Pra Você - Página oficial

Pra Voce
Pra Voce
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1996
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2009
Pra Voce
Programas de televisão em língua portuguesa